Az 1984. évi téli olimpiai játékokon a szánkó női egyes versenyszámát február 9. és 12. között rendezték a Trebević-hegyen. Az élen hármas keletnémet siker született, az aranyérmet Steffi Walter-Martin nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Források 

N1